Сент-Жульє́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 80 км на північ від Тулузи, 34 км на північний захід від Монтобана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Жульєтт на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Жульєтт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Жульєтт на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Жульєтт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Жульєтт на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн і Гаронна